Il toponimo Luncaviţa può riferirsi a diverse località della Romania:
 Luncavița, comune del distretto di Caraș-Severin
 Luncavița, comune del distretto di Tulcea